Дивізіон 1: 1994 — сезон у  Дивізіоні 1, що був другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 28 клубів, розділені на дві групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1994 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Юргорден» і «Ергрюте», які й здобули право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан.

Турнірні таблиці

Північна група

Південна група

Плей-оф на підвищення
 Кальмар ФФ — «Гаммарбю» 1:4, 2:2
 «Вестра Фрелунда» — Умео ФК 2:0, 0:0

Плей-оф на вибування

Перший етап
  Єлліваре СК - «Вісбю ІФ Гуте» (Вісбю)	0-1,	0-5
 «Норрбю» ІФ (Бурос) - ІФК Мальме 3-1,	1-1 
 «Нака» ФФ (Стокгольм) - ІФ «Сильвія» (Норрчепінг) 	0-3,	3-6
 Гускварна ФФ - Юнсередс ІФ 1-1, 1-4

Другий етап
 ІФ «Сильвія» (Норрчепінг) - «Вісбю ІФ Гуте» (Вісбю)	1-0,	1-5
 «Норрбю» ІФ (Бурос) - Юнсередс ІФ 2-0, 2-2

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Таблиці 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1994 у шведському спорті